O2 (oxigénio) a molécula de oxigénio
O2 (álbum) - o segundo álbum e último da boy band americana O-Town
O2 Filmes - uma produtora independente brasileira, responsável por filmes conhecidos internacionalmente, como Cidade de Deus, dirigido por Fernando Meirelles, e Blindness, do mesmo diretor
Ou ainda:
Arena O2 - arena multiuso localizado em Londres

Desambiguação